E – quinta lettera dell'alfabeto italiano
Е – lettera dell'alfabeto cirillico
E – lettera dell'alfabeto greco

Biochimica 
 E – abbreviazione dell'acido glutammico nella codifica degli amminoacidi ordinari
 Viene spesso usata come abbreviazione per enzima

Chimica 
 E – simbolo di esplosivo nei simboli di rischio chimico

Cinema 
 E – film canadese del 1982

Finanza 
 e viene comunemente usata come simbolo dell'euro quando il simbolo € non è disponibile

Fisica 
 E – simbolo dell'energia, come in E=mc²
 E – simbolo del campo elettrico
 e− indica l'elettrone
 e+ indica il positrone

Grammatica 
 E – congiunzione semplice della lingua italiana

Ingegneria strutturale 
 E viene usata come simbolo per il modulo di elasticità

Informatica 
 La lettera e (seguita o meno da un trattino e-) viene spesso usata come prefisso per altre parole con il significato di "elettronico", come in e-mail o e-commerce

Logica simbolica 
  (una E rovesciata) è il simbolo per "esiste...", chiamato quantificatore esistenziale. Esempio:

Matematica 
 e indica il numero di Nepero, un numero trascendente (approssimativamente uguale a 2,71828182846) che viene usato come base per i logaritmi naturali
 E viene usato come separatore nella cosiddetta notazione scientifica dei numeri reali. Ad es., la scrittura 7E8 (o 7e8) equivale a 7×108, cioè a 700.000.000; mentre −4,15E−2 equivale a −4,15×10−2 = −0,0415
 E viene usata come cifra che ha valore quattordici nelle scritture del sistema di numerazione esadecimale e di altri sistemi con base maggiore o uguale a 15

Metrologia 
 E – simbolo che abbrevia exa, il prefisso SI che esprime il fattore 1018
 il simbolo di quantità stimata  è usato nell'Unione europea per segnalare sulle etichette dei prodotti la massa o il volume meccanicamente predeterminati di una merce

Musica 
 E – la nota mi secondo la notazione anglofona e germanofona
 E – album di Ecco2K del 2019
 E – album degli Enslaved del 2020
 E – raccolta di video musicali di Eminem del 2000
 E... – canzone di Vasco Rossi del 2005
 E – canzone di Ligabue, dall'album Miss Mondo del 1999
 E o Mr. E – pseudonimo usato da Mark Oliver Everett, leader degli Eels

Pedologia 
 La lettera E (maiuscola) indica un orizzonte genetico in cui si è avuta perdita di componenti (eluviazione), causata dall'azione congiunta dell'acqua circolante nel profilo e della forza di gravità
 La stessa lettera, posposta (minuscola) ad una lettera indicante un orizzonte, indica la presenza in esso di residui vegetali ad un livello medio di decomposizione

Probabilità e statistica 
 E denota il valore atteso

Trasporti 
 E – sigla automobilistica internazionale della Spagna

Altro 
 In teoria della complessità computazionale, la classe di complessità E
 Una E stilizzata è il simbolo della ONG Emergency e il titolo della sua rivista mensile
 鄂 o È – abbreviazione per la provincia di Hubei, in Cina
 鄂 è anche un nome e cognome cinese
 La lettera E seguita da un numero identifica gli additivi alimentari censiti e codificati dall'Unione europea
 E – kana giapponese
 ℮, il Simbolo di stima utilizzato nell'Unione europea per indicare che il peso o il volume di un bene rispetta i criteri europei specifici per la stima
 Marchio E e marchio e, marchi europei di omologazione relativi ai veicoli o a componenti di veicoli o ad accessori o attrezzature relativi a veicoli

Pagine correlate
È
Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per E.